Pöll ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pöll (1867–1929), österreichischer Frauenarzt und Maler
 Anni Pöll (* 1924), österreichische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Dominik Pöll (* 1971), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Josef Pöll (1874–1940), österreichischer Lehrer, Musiker und Botaniker
 Wolfgang Pöll (* 1855), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Poell